Pecado original, uma doutrina cristã
 Pecado Original, filme com Antonio Banderas e Angelina Jolie
 Les Parents terribles, filme de Jean Cocteau exibido no Brasil como O Pecado Original
 O Juízo Final (Hieronymus Bosch), um trípitico de Bosch cuja parte esquerda se chama "Pecado Original"

Desambiguação